Vedatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norr-Vedatjärnen, sjö i Bodens kommun,  (6,38 ha)
Sör-Vedatjärnen, sjö i Bodens kommun,  (5,3 ha)
Vedatjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, 734737-177408), sjö i Bodens kommun,  (4,1 ha)
Vedatjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, 734784-177329), sjö i Bodens kommun,  (4,96 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn